Allegri är ett italienskt efternamn. Det kan syfta på:
Gregorio Allegri (1582–1652), kompositör
Massimiliano Allegri (1967- ), fotbollstränare

Italienska efternamn